Le Grand Prix moto du Portugal 2020 est la quinzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la quatorzième pour la catégorie MotoGP. Il s'agit de la dernière course de la saison.

Cette  édition du Grand Prix moto du Portugal se déroulera du 20 au  sur le Autódromo Internacional do Algarve à Portimão. La course est ajoutée au calendrier en raison de la pandémie de Covid-19, le Grand Prix moto du Portugal ne s'était pas déroulé depuis 2012. C'est cependant la première fois qu'il se déroule sur ce circuit.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Notes 

Grand Prix moto du Portugal
Portugal
Sport en novembre 2020
Sport au Portugal en 2020